Clas Alströmer (1736-1794), botaniste suédois ;
 Jonas Alströmer (1685-1761), entrepreneur suédois ;
 Patrick Alströmer (1733-1804), entrepreneur suédois.

Patronyme suédois